A 2008. évi nyári olimpiai játékokon az úszás női 200 méteres hátúszás versenyszámát  augusztus 14. és 16. között tartották Pekingi Nemzeti Vízi Központban. 

A kvalifikációs idő (A-szint) 2:12,73 és (B-szint) 2:17,40 volt.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:

A versenyen új rekord született:

Eredmények 

Az időeredmények másodpercben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

Előfutam 

Az összesített eredmények alapján a legjobb időeredménnyel rendelkező 16 úszó jutott tovább.

Elődöntő 
Az összesített eredmények alapján a legjobb időeredménnyel rendelkező 8 úszó jutott a döntőbe.

Döntő

Források 
 

NH200